A-1 liga za žene za sezonu 2014./15. je dvadeset i četvrta sezona najvišeg ranga hrvatskog košarkaškog prvenstva za žene u kojem sudjeluje 11 klubova. Prvak je drugi put zaredom postao Medveščak iz Zagreba.

Sudionici 
 Ragusa - Dubrovnik 
 Gospić - Gospić
 Rockwool -  Pula
 Kvarner -  Rijeka 
 Split -  Split
 Šibenik - Šibenik
 Zadar - Zadar
 Croatia 2006 - Zagreb
 Medveščak  - Zagreb 
 Novi Zagreb-  Zagreb
 Trešnjevka 2009 -  Zagreb

Ljestvica i rezultati

Ljestvica

Doigravanje

Poveznice 
 MŽRKL liga 2014./15.
 A-2 hrvatska košarkaška liga za žene 2014./15.

Izvori 
 hks-cbf.hr, statistika , pristupljeno 9. travnja 2015., 1. svibnja 2015., 4. svibnja 2015.
  

2014-15
ž-1-A-1